Domain kan syfta på:

 Domain of Death – et amerikanska death metal-bandet Morticians tredje studioalbum från 2001
 Public domain – ett juridiskt begrepp inom immaterialrätten i USA

Geografi

Australien 

 Queens Domain, park, Tasmanien, 
 The Domain (park i Australien), New South Wales,

Se även
 Domän

Robotskapade Australienförgreningar